Влади́мир Иса́ев:
 Исаев, Владимир Александрович (род. 1948) — советский и российский востоковед-арабист и экономист, специалист по экономике арабских стран.
 Исаев, Владимир Иванович (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Исаев, Владимир Иванович (?—1952) — русский эмигрант, профессор Русского народного университета в Праге.